Митна площа — площа у Львові
 Митна площа — площа в Одесі